Franchimont steht für:

 Franchimont (Belgien), eine Stadt in Belgien 
 Burg Franchimont, eine Burgruine in den Ardennen
 Franchimont-Kondensation, eine chemische Reaktion aus dem Bereich der Organischen Chemie

Franchimont ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine Paul Nicolas Franchimont (1844–1919), niederländischer Chemiker
 Michel Franchimont (1929–2015), belgischer Jurist und Strafrechtsreformer